Kocia ferajna
 Kocia ferajna w Beverly Hills
 Kocia ferajna (film)